Hiebl ist

ein Ortsname:
 Hiebl (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hiebl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Hiebl (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hiebl (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Hiebl (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hiebl (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

ein Familienname:
 Bernhard Hiebl, österreichischer Triathlet
 nationalsozialistischer Kurier, der 1934 das sog. Kollerschlager Dokument nach Österreich geschmuggelt hat